Kutai Kartanegara ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 730.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kutai Kartanegara ist Tenggarong.

Geographie 
Kutai Kartanegara liegt im Zentrum von Kalimantan Timur und trennte die Provinz quasi in zwei Hälften. Es grenzt im Norden die Provinz Kalimantan Seletan und reicht im Südosten an die Straße von Makassar. Nordöstlich von Kutai Kartanegara liegen die Regierungsbezirke Kutai Timur und Berau, sowie die Stadt Bontang. Südwestlich liegen die Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Penajam Paser Utara und Paser, sowie die Start Balikpapan. Administrativ unterteilt sich Kutai Kartanegara in 18 Distrikte (Kecamatan) mit 237 Dörfern, 193 Desa und 44 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kutai Kartanegara 734.485 Menschen, 382.702 Männer und 351.783 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 31 Personen pro Quadratkilometer. Circa 92 Prozent der Einwohner sind Muslime und 8 Prozent Christen. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus und Buddhisten.

Wappen 
Das Wappen Kutai Kartanegaras beinhalt in Zentrum das mythologischer Fabeltier Lembuswana. Der Legende nach beherrschte Lembuswana die Region um das damalige Sultanat Kutai Kartanegara.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur